

Aziende 
Lorenz Watches – azienda italiana produttrice di orologi
Standard Elektrik Lorenz – azienda tedesca del settore delle telecomunicazioni, oggi Alcatel-Lucent Deutschland AG

Onomastica 
Lorenz – forma tedesca del nome proprio di persona italiano maschile Lorenzo

Persone 
 Christian Lorenz (1966) – musicista tedesco
 Dietmar Lorenz (1950-2021) – judoka tedesco
 Edward Norton Lorenz (1917-2008) – meteorologo e matematico statunitense
 Ericka Lorenz (1981) – pallanuotista statunitense
 Karl Wilhelm Lorenz (1886-1918) – astronomo e matematico tedesco
 Konrad Lorenz (1903-1989) – etologo austriaco
 Ludvig Lorenz (1829-1891) – fisico danese
 Max O. Lorenz (1876-1959) – economista statunitense
 Ottokar Lorenz (1832-1904) – genealogista e storico tedesco
 Robert Lorenz (1965) – produttore cinematografico e regista statunitense
 Tony Lorenz – pseudonimo di un cantante/attore, famoso grazie a Mai dire TV
 Trey Lorenz (1969) – cantante e compositore statunitense

Strumenti 
Lorenz SZ40/42 – macchina cifratrice tedesca, evoluzione di Enigma

Altro 
 3861 Lorenz – asteroide della fascia principale

Pagine correlate 
Lorentz
Max Lorenz